Евтропий може да се отнася за:
 Евтропий (мъченик)
 Евтропий (консул 387 г.)
 Евтропий (консул 399 г.)